Whitefield (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Whitefield (Nova Hampshire)
 Whitefield (Oklahoma)
 George Whitefield Chadwick, compositor nord-americà.